Tuvesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tuvesjön, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun,  (7,71 ha)
Tuvesjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (1,18 km²)

Se även
Tuvsjön, sjö i Flens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn